La Guerre sociale est d'abord un journal socialiste fondé et dirigé par Gustave Hervé de 1906 à 1916.
 La Guerre sociale est également le nom d'une revue d'ultra gauche publiée de 1977 à 1984 par Dominique Blanc et Gilles Dauvé.

Voir aussi 
 Guerre sociale (contexte antique)

Homonymie de titre